Хле́бная — топоним:

Реки 
 Хлебная (приток Рыбной) — река в России, протекает в Славском районе Калининградской области.
 Хлебная (приток Малого Кинеля)
 Хлебная (река, впадает в Печу) — река в Мурманской области.
 Хлебная (река, впадает в Кандалакшский залив) — река в Мурманской области, впадает в Белое море.
 Хлебная (река, впадает в Сельдяную губу) — река в Кемском районе Карелии, впадает в Белое море.

Горы 
 Хлебная (гора) — гора возвышенности Анисуайвиш-тундра в Мурманской области.

Заливы 
 Хлебная (бухта) — бухта в Мурманской области.

Примечания